O Fluminense participou de 20 competições oficiais da Conmebol disputadas até o ano de 2022, todas elas a primeira ou a segunda competição sul-americana mais importantes de suas épocas, o clube figurou 10 vezes entre os 8 primeiros colocados, ostentando como melhores resultados dois vice-campeonatos, na Copa Libertadores da América de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009, tendo ainda como destaques, um terceiro lugar (2018), seis quartas de finais (2005, 2012, 2013, 2017,2019 e 2021), além de um sétimo lugar antes do formato atual (1971), já tendo jogado partidas contra clubes de todos os países da América do Sul e também do México nessas competições.

Na Copa Libertadores da América, a principal competição sul-americana, o Fluminense é o décimo clube brasileiro com mais pontos ganhos e vitórias conquistadas, e na Copa Sul-Americana, a segunda, é o primeiro clube brasileiro em pontuação e o terceiro no geral, até o final de sua participação no ano de 2021.

Fluminense Football Club na Copa Libertadores 
O Fluminense Football Club participou da Copa Libertadores, a principal competição da América do Sul, em oito ocasiões: 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021 e 2022, tendo como melhor resultado o vice campeonato na edição de 2008 e em duas outras ocasiões chegando às quartas de final, uma nas oitavas, nas suas quatro participações na fase de mata-mata da Libertadores, além de em 1971 ter terminado a competição em sétimo lugar, quando se classificava apenas um clube de cada grupo da primeira fase para a fase seguinte.

Mesmo terminando em quinze ocasiões entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nem sempre esse foi um dos critérios de classificação para a mais importante competição da América do Sul, que passou a ter mais participantes na Copa Libertadores de 2000 e vagas para os melhores classificados nacionais do ano anterior. A partir da Copa Libertadores de 2017 passou a abranger os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, além do campeão da Copa do Brasil. No ano de 2007 o Fluminense conseguiu classificação para a edição do ano seguinte por dois critérios diferentes: foi campeão da Copa do Brasil e quarto colocado no Campeonato Brasileiro.

O Fluminense participou dessa competição sem ter sido campeão brasileiro ou da Copa do Brasil em três ocasiões: em 2012, conquistando a vaga por ter terminado em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2011; em 2021, quinto colocado no Campeonato Brasileiro de 2020; em 2022, sétimo colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 classificando-se para a Pré-Libertadores, antes sempre entrando na Fase de Grupos.

Retrospecto:

Copa Libertadores da América de 1971 
A primeira participação do Fluminense foi nesta edição, tendo se habilitado para essa competição ao se sagrar campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970, já equiparado ao Campeonato Brasileiro pela CBD em sua época e assim foi comemorado, diferentemente da Taça Brasil. Neste ano o Fluminense não se classificou para a segunda fase, terminando em sétimo lugar.

 Primeira fase
O Fluminense ficou no Grupo 3, ao lado de Palmeiras, Deportivo Italia e Deportivo Galicia, ambos da Venezuela. Ficou em segundo lugar, atrás do Palmeiras, e com isso parou na primeira fase mesmo totalizando 8 pontos.

Copa Libertadores da América de 1985 
Nesta edição, o Fluminense, assim como em 1971, não conseguiu se classificar para a segunda fase. Qualificou-se para a competição ao se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro de 1984 e caiu no Grupo 1 ao lado do vice-campeão brasileiro, o Vasco da Gama, Argentinos Juniors e Ferro Carril Oeste, esses dois últimos de Buenos Aires, Argentina.

 Primeira fase
O Fluminense ficou com o terceiro lugar do Grupo 1 com apenas 4 pontos e não conseguiu classificação para a fase seguinte. O Fluminense ganhou os pontos do empate por 3 a 3 contra o Vasco, por conta da situação irregular do atleta vascaíno Gersinho, decisão promulgada em 31 de agosto de 1985, com o placar não tendo sofrido alteração.

Copa Libertadores da América de 2008 
Esta foi a melhor participação do Fluminense na Libertadores, na qual o Flu foi vice-campeão após perder o título nos pênaltis para a LDU Quito, com o time tricolor tendo conseguido classificação como campeão da Copa do Brasil, ele que seria ainda quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o que igualmente lhe daria a vaga na grande competição continental.

A goleada do Fluminense por 6 a 0 sobre o Arsenal de Sarandí na primeira fase foi a maior goleada de um clube brasileiro sobre um clube argentino na História da Copa Libertadores da América, e a maior derrota do Arsenal em uma competição internacional e mesmo em campeonatos argentinos da primeira divisão, até então.

A equipe comandada por Thiago Neves, Thiago Silva e Washington conseguiu a façanha de chegar a final pela primeira vez, eliminando equipes com tradição na competição como São Paulo e o Boca Juniors.

 Primeira fase
Na primeira fase, o Fluminense caiu no grupo 8 considerado "o grupo da morte", ao lado da LDU Quito, Libertad e o estreante Arsenal. Ficou em primeiro lugar no grupo 8 e no primeiro lugar geral em pontuação na Libertadores 2008.

 Oitavas de final
O Fluminense, 1º colocado na classificação geral da primeira fase dessa edição da Libertadores, enfrentou o Atlético Nacional, 16º colocado.

 Quartas de final

 Semifinal
Segundo o regulamento, se dois times do mesmo país tivessem passado às semifinais, os confrontos seriam alterados de forma a esses dois times se enfrentarem nessa fase, alterando os cruzamentos pré-determinados. O Flamengo foi eliminado pelo América do México nas oitavas de final, e caso tivesse seguido na competição, dois Fla-Flus teriam sido disputados nessa fase.</small>

 Final
O campeão da Libertadores 2008 teve direito de participar do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2008, mas caso o time campeão fosse integrante da Confederação Sul-americana de futebol. Times do México não teriam o direito de participar do Campeonato Mundial de Clubes como representante da CONMEBOL, organizadora do evento.

Além do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores 2008 adquiriu o direito de participar da Recopa Sul-Americana 2009, contra o campeão da Copa Sul-Americana 2008.

A final da Libertadores 2008 foi uma das melhores da história da competição. A Torcida Tricolor fez uma festa linda no Estádio do Maracanã, mas infelizmente o Tricolor não conseguiu o título inédito. A LDU foi a campeã e automaticamente se classificou para o Mundial de Clubes.

Na primeira partida da fase decisiva, no Estádio Casablanca, em Quito, a LDU venceu o Fluminense por 4 a 2. Enquanto aguardava-se a partida de 2 de julho no Maracanã, os 78.918 ingressos colocados à venda foram esgotados em poucas horas ainda no dia 23 de junho, batendo o recorde brasileiro de renda em partidas entre clubes, tendo sido arrecadados R$ 3.910.044,00 apenas com a venda de entradas, equivalentes à US$ 2.460.694,77 ou 1.552.488,82 euros.

Após uma excelente partida, com uma atuação no mínimo polêmica do árbitro Héctor Baldassi, perante 86.027 torcedores, o Fluminense derrotou o adversário por 3 a 1, com três gols de Thiago Neves, levando a decisão para os pênaltis, quando foi derrotado por 3 a 1. Conca, Thiago Neves e Washington perderam as cobranças; Thiago Neves havia feito o gol, mas o árbitro anulou incorretamente, pois no momento da cobrança o goleiro saiu da baliza para reclamar com ele.

Apesar da derrota na final, o apoio dos torcedores ao técnico Renato Portaluppi e ao time foi incondicional, vista a excelente campanha no campeonato de clubes mais importante da América do Sul.

{| width=92% |
|-

Copa Libertadores da América de 2011 

O Fluminense garantiu a vaga após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2010.

Após conseguir uma classificação dramática contra o Argentinos Juniors, ao vencer o clube argentino em jogo violento por 4 a 2 em Buenos Aires, em grupo que contava também com os tradicionais Nacional, de Montevidéu, e América, da capital mexicana, o Fluminense viria a ser desclassificado pelo Libertad de Assunção, nas oitavas de final.

Da cidade mais ao sul do continente americano que o Fluminense jogou nessa edição, Montevidéu, até a cidade mais ao norte, a Cidade do México, são 7.561 km de distância.

 Primeira fase

 Oitavas de final

Copa Libertadores da América de 2012 

O Fluminense conquistou a vaga após chegar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2011. Além dos dois clubes da Província de Buenos Aires, na Argentina, o Flu jogou na cidade de Barinas, há 525 kms. da capital venezuelana, Caracas, na primeira fase desta edição da Copa Libertadores, e contra o gaúcho Internacional, em confronto brasileiro nas oitavas de final.

Participação marcada por quatro confrontos intensos contra o Boca Juniors da Argentina, que incluiu uma arbitragem polêmica no primeiro jogo das quartas de final que foi decisiva para a desclassificação tricolor.

 Primeira fase

 Oitavas de final

 Quartas de final

Copa Libertadores da América de 2013 

O Fluminense garantiu a vaga após conquistar o Campeonato Brasileiro de 2012. Na primeira fase o time tricolor jogou contra o Grêmio, na Região Sul do Brasil, contra o Huachipato, da cidade de Talcahuano, há 427 kms da capital chilena, Santiago, e contra o Caracas, da capital da Venezuela, no Norte da América do Sul. Talcahuano e Caracas ficam há 5.296 kms de distância entre elas.

Ainda sem poder atuar no Estádio do Maracanã, em reformas visando a Copa do Mundo de 2014, como ocorreu nas duas edições anteriores, o Fluminense chegou as quartas de finais da competição vindo a ser desclassificado pelo Olímpia, de Assunção, Paraguai.

Primeira fase

Oitavas de final

Quartas de final

Copa Libertadores da América de 2021 

O Fluminense conquistou a vaga após chegar em quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 2020 classificando-se para a Copa Libertadores de 2021. No sorteio da Conmebol o clube ficou no grupo D, junto do argentino River Plate e os colombianos Independiente Santa Fe e Junior Barranquilla.

Fred ao ser questionado em uma coletiva de imprensa sobre o grupo que o Fluminense participaria, ele respondeu: “esses jogos dão corpo à equipe, dão confiança”. Considerado pela imprensa e por vários torcedores de diversos clubes como o "grupo da morte", o Fluminense se impôs e avançou como o primeiro colocado da Fase de Grupos, tendo destaque o último jogo na qual venceu o River Plate em pleno Estádio Monumental de Núñez pelo placar de 3 a 1.

Nas oitavas de final, não tomou conhecimento do adversário e venceu o jogo de ida e de volta, eliminando assim o Cerro Porteño. Nas quartas de final, após dois empates no jogo de ida e na volta, o Fluminense foi eliminado pela regra do gol fora de casa.

Devido a pandemia da Covid-19 os jogos da fase de grupos e todos os do Fluminense com mando de campo foram realizados com portões fechados.

 Fase de grupos

Oitavas de Final

Quartas de Final

Copa Libertadores da América de 2022 
Pela primeira vez o Fluminense participa da competição nas fases de "Pré-Libertadores", no sorteio caiu na mesma chave que outros dois campeões de Libertadores, Atlético Nacional e Olimpia. Na primeira partida da 3ª Fase, contra o Olimpia, o jogador argentino Germán Cano marcou o centésimo gol do Fluminense dentro da competição.

2ª Fase (Pré-Libertadores)

O Fluminense classifica-se na sétima colocação do Brasileirão de 2021, por isso entra na 2ª fase da Pré-Libertadores.

 Devido a problemas na partida de 1 de março, em São Januário, com a leitura dos ingressos e cartões de sócio-torcedores não sendo realizadas, o público da partida não foi divulgado, apesar da carga de ingressos disponibilizados ter sido esgotado dois dias antes da partida.
3ª Fase (Pré-Libertadores)

Estatísticas na Copa Libertadores 
 Atualizadas até 17 de março de 2022.

Adversários por países 
 Fonte das estatísticas.

Copa Sul-Americana de 2005 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2005, competição disputada por 34 clubes, por ter sido o nono colocado no Campeonato Brasileiro de 2004.

Copa Sul-Americana de 2006 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2006, competição disputada por 34 clubes, por ter sido o quinto colocado no Campeonato Brasileiro de 2005. Pela primeira vez realizou-se um Clássico Vovô válido por competição da Conmebol.

 Segunda fase

 Oitavas de final

Copa Sul-Americana de 2009 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2009, competição disputada por 31 clubes, já que a CONCACAF alegou conflito de datas para impedir a participação de seus 3 representantes, por ter sido o décimo quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 2008.

Essa edição contou com trinta e uma equipes das dez associações sul-americanas, embora não tenha tido equipes da Concacaf convidadas, por conflito de datas entre as duas confederações. A partida da semifinal contra o  no Maracanã ficou marcada por uma vitória ocorrida com gol aos 47' do 2º Tempo, em uma disputa marcada por momentos de dramaticidade. Em 10 jogos o Fluminense obteve 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, 17 gols a favor e 12 contra, tendo sido nessa edição a primeira vez que um Fla-Flu foi válido por competição da Conmebol.

 Primeira fase

 Oitavas de final

 Quartas de final

 Semifinal

 Final

Copa Sul-Americana de 2014 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2014, competição disputada por 47 clubes, por ter sido o décimo quinto colocado no Campeonato Brasileiro de 2013.

 Segunda fase

Copa Sul-Americana de 2017 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2017, competição disputada por 54 clubes, por ter sido o décimo terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2016. Nas oitavas de final eliminou a LDU, que sagrou-se campeão sobre o Fluminense nas finais continentais de 2008 e 2009, e nas quartas aconteceram novamente dois Fla-Flus válidos pela Copa Sul-Americana.

 Primeira fase

 Segunda fase

 Oitavas de final

 Quartas de final

Copa Sul-Americana de 2018 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2018, competição disputada por 54 clubes, por ter sido o décimo quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 2017. O Tricolor jogou pela primeira vez contra um clube boliviano por comptições da Conmebol quando venceu o Nacional Potosí por 3 a 0 em 11 de abril de 2018 no Maracanã, sendo a partida de volta disputada em Potosí, cidade com a maior altitude na qual o Fluminense jogou em sua História (4.070 metros), perdendo por 2 a 0 e alcançando a classificação para a Segunda Fase. Jogando no Estádio Gran Parque Central, o Fluminense quebrou uma invencibilidade do Nacional de sete jogos em competições oficiais da Conembol em seu estádio, com seis vitórias e um empate, não tendo tomado nenhum gol nessas partidas, classificando-se para as semifinais, quando seria eliminado dessa competição pelo futuro campeão, terminando em terceiro lugar.

 Primeira fase

 Segunda fase

 Oitavas de final

 Quartas de final

 Semifinal

Copa Sul-Americana de 2019 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2019, competição disputada por 54 clubes, por ter sido o décimo segundo colocado no Campeonato Brasileiro de 2018. Antofagasta é uma cidade de cerca de 300.000 habitantes, no norte do Chile, capital da província de mesmo nome, distante 1.093,99 km em linha reta ou 1.844,89 km da capital chilena pelas rotas rodoviárias. A goleada de 4 a 1 sobre o  foi a maior do Fluminense sobre um clube campeão da Copa Libertadores da América por competições oficiais da Conmebol, até esse momento, com o Fluminense vindo a eliminar em seguida o , clube cinco vezes campeão da Copa Libertadores da América e então campeão uruguaio, parando nas quartas de finais disputadas contra o , com dois empates, eliminado pela regra do número de gols fora de casa, terminando na quinta colocação.

 Primeira fase

 Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Copa Sul-Americana de 2020 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2020, competição disputada por 54 clubes, por ter sido o décimo quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 2019. O clube chileno Unión La Calera, é da cidade de La Calera, Província de Quillota, na Região de Valparaíso e classificou-se pela Regra do gol fora de casa.

Após dois empates, 1 a 1 e 0 a 0, tendo reclamado de um pênalti não marcado em Nenê aos 28' do 2º tempo na segunda partida, o Fluminense terminou eliminado. O La Calera sagraria-se posteriormente vice-campeão chileno de 2020.

 Primeira fase

Copa Sul-Americana de 2022 

O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Sul-Americana de 2022, competição disputada por 56 clubes, após ter sido uma das quatro equipes eliminadas na terceira fase da Copa Libertadores da América de 2022. Nesta edição, somente o primeiro colocado de cada grupo se classificará.

Estatísticas na Copa Sul-Americana

Adversários por países 
 Fonte das estatísticas (até 2020).
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20%|Adversário
!width=10%|J
!width=10%|V
!width=10%|E
!width=10%|D
!width=10%|GP
!width=10%|GC
!width=10%|SG
|-
|align="left"| || 4 || 1 || 2 || 1 || 4 || 4 || 0
|-
|align="left"| || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 1
|-
|align="left"| || 18 || 4 || 8 || 6 || 17 || 19 || -2
|-
|align="left"| || 8 || 3 || 4 || 1 || 8 || 7 || 1
|-
|align="left"| || 2 || 1 || - || 1 || 4 || 2 || 2
|-
|align="left"| || 8 || 6 || 0 || 2 || 16 || 8 || 8
|-
|align="left"| || 2 || 2 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2
|-
|align="left"| || 2 || 1 || 1 || 0 || 6 || 3 || 3
|-
|align="left"| || 8 || 6 || 1 || 1 || 12 || 4 || 8
|-
|align="left"| || - || - || - || - || - || - || -
|-
|align="left"| <span style="color:maroon;">Totais || 54 || 25 (46,29%) || 16 (29,63%) || 13 (24,08%) || 73 (59,35%) || 50 (40,65%) || 23
|-
|colspan="11"|J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; <small>GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols;
|}
  Maiores goleadas 

 Fluminense 4–0 Universidad Católica do Equador , Copa Sul-Americana, 29 de junho de 2017, Maracanã.
 Fluminense 4–1 Alianza Atlético , Copa Sul-Americana, 1 de outubro de 2009, Maracanã.
 Fluminense 4–1 Alianza Atlético , Copa Sul-Americana, 1 de outubro de 2009, Maracanã.
 Fluminense 10–1 Otiente Petrolero , Copa Sul-Americana, 26 de maio de 2022, Ramón Tahuichi Aguilera.

 Maiores artilheiros 

 Jogadores que mais atuaram 

 Gum: 17.
 Sornoza: 15.

 Técnicos que mais atuaram 

 Abel Braga: 16.
 Cuca e Marcelo Oliveira: 8.

 Partidas como mandante 

 Fluminense Football Club na Copa Conmebol 
O Fluminense Football Club participou da Copa Conmebol, a segunda competição mais importante da América do Sul quando de sua realização, em três ocasiões: 1992, 1993 e 1996, tendo como melhor resultado o nono lugar na edição de 1992.

Habilitou-se para a disputa das competições por ter sido o quarto colocado nos campeonatos brasileiros de 1991 e 1995, e vice campeão da Copa do Brasil de 1992.

A primeira fase já era também as oitavas de final, pois todas as edições da Copa Conmebol só tiveram 16 participantes cada uma, competição que teve início em 1992, sendo extinta em 1999.Site SOBREFUTBOL - Fútbol: Copa CONMEBOL, Resúmen y Datos, página disponível em 10 de fevereiro de 2017.

Retrospecto:

 Copa Conmebol de 1992 
O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Conmebol de 1992, competição disputada por 16 clubes, por ter sido o quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 1991.

 Primeira fase

 Copa Conmebol de 1993 
O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Conmebol de 1993, competição disputada por 16 clubes, por ter sido o vice-campeão na Copa do Brasil de 1992.

 Primeira fase

 Copa Conmebol de 1996 
O Fluminense habilitou-se para a disputa da Copa Conmebol de 1996, competição disputada por 16 clubes, por ter sido o quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 1995.

 Primeira fase

 Estatísticas na Copa Conmebol 
 Adversários por países 
 Fonte das estatísticas.
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20%|Adversário
!width=10%|J
!width=10%|V
!width=10%|E
!width=10%|D
!width=10%|GP
!width=10%|GC
!width=10%|SG
|-
|align="left"| || 4 || 2 || - || 2 || 5 || 8 || -3
|-
|align="left"| || 2 || - || 1 || 1 || 3 || 5 || -2
|-
|align="left"| <span style="color:maroon;">Totais || 6 || 2 (33,3%) || 1 (16,7%) || 3 (50%) || 8 (38,5%)  || 13 (61,5%) || -5
|-
|colspan="11"|<small>J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; <small>GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols;
|}
<small>

 Maiores artilheiros 

 Ézio: 2.

 Jogadores que mais atuaram 

 Ézio: 4.
 Pires: 4.

 Técnicos que mais atuaram 

 Altair: 2
 Cláudio Duarte: 2.
 Nelsinho: 2.

 Estádios 
 Jogos com o mando de campo.

 Laranjeiras: 2 (1V -1E -0D).
 Mario Helênio: 2 (1V -0E -0D).

  Participações em competições da Conmebol 

A Conmebol divulgou em 21 de dezembro de 2016 a atualização de seu ranking de clubes sul americanos, e o Fluminense ostentava até então, a vigésima sexta  colocação no ranking geral, a nona entre os clubes brasileiros e a primeira entre os clubes cariocas. Nas 19 competições disputadas até 2021, o Fluminense figurou 10 vezes entre os 7 primeiros colocados, tendo como melhores resultados dois vice-campeonatos.
Em 2 de fevereiro de 2021 a Conmebol divulgou o ranking de 2021 e o Fluminense apareceu como o trigésimo nono lugar, o décimo primeiro brasileiro e o segundo carioca, no ranking que cobre os últimos dez anos de atuações em competições sul-americanas.

  Sumário 

{| bgcolor="#f7f8ff" style="font-size: 95%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#006633"
| colspan="13" align="center"|Fluminense Football Club 1971-2021
|- bgcolor="#831d1c"
! colspan=2 width="230"|Competição
! width="100"|<span style="color:white;">Temporadas
! width="35"|<span style="color:white;">MC
! width="35"|<span style="color:white;">Pts
! width="30"|<span style="color:white;">J
! width="30"|<span style="color:white;">V
! width="30"|<span style="color:white;">E
! width="30"|<span style="color:white;">D
! width="35"|<span style="color:white;">GP
! width="35"|<span style="color:white;">GC
! width="35"|<span style="color:white;">SG
|- align="center"
! rowspan=4| || Copa Libertadores
| 7
| 2º
| 110
| 64
| 32
| 15
| 17
| 93
| 64
| 29
|- align="center"
! Copa Sul-Americana
| 9
| 2º
| 90
| 54
| 25
| 16
| 13
| 73
| 50
| 23
|- align="center"
! Copa Conmebol
| 3
| 9º
| 7
| 6
| 2
| 1
| 3
| 8
| 13
| -5
|- align="center"
! <span style="color:maroon;">Totais
| 19
| 2º
| 207
| 124
| 59
| 32
| 33
| 174
| 127
| 47
|}

 MC Melhor colocação, Pts Pontos obtidos, NA Não aplicável, J Jogos, V Vitórias, E Empates, D Derrotas, GP Gols pró, Gc Gols contra e SG Saldo de Gols.

 Nota: Contabilizado como vitória o empate por 3 a 3 contra o Vasco da Gama, por conta da situação irregular do atleta vascaíno
Gersinho, decisão promulgada pela Conmebol em 31 de agosto de 1985, com o placar não tendo sofrido alteração.(10 de junho de 2007)  NetVasco.com. Visitado em 27 de maio de 2014

 Adversários por países 
 Fonte das estatísticas.

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=20%|Adversário
!width=10%|J
!width=10%|V
!width=10%|E
!width=10%|D
!width=10%|GP
!width=10%|GC
!width=10%|SG
|-
|align="left"| || 22 || 8 || 7 || 7 || 31 || 23 || 8
|-
|align="left"| || 2 || 1 ||- || 1 || 3 || 2 || 1
|-
|align="left"| || 32 || 10 || 11 || 11 || 33 || 39 || -6
|-
|align="left"| || 10 || 4 || 5 || 1 || 11 || 9 || 2
|-
|align="left"| || 8 || 5 || 1 || 2 || 13 || 8 || 5
|-
|align="left"| || 16 || 9 || 3 || 4 || 28 || 18 || 10
|-
|align="left"| || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0
|-
|align="left"| || 12 || 7 || 2 || 3 || 17 || 13 || 4
|-
|align="left"| || 2 || 1 || 1 || 0 || 6 || 3 || 3
|-
|align="left"| || 10 || 6 || 2 || 2 || 12 || 6 || 6
|-
|align="left"| || 8 || 7 || 0 || 1 || 17 || 2 || 15
|-
|align="left"| <span style="color:maroon;">Totais || 124 || 59 (47,58%) || 32 (25,81%) || 33 (27,27%) || 174 (57,45% ou 1,40pj) || 127 (42,55% ou 1,02pj) || 47
|-
|colspan="11"|<small>J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; <small>GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols;
|}
 Nota: Contabilizado como vitória o empate por 3 a 3 contra o Vasco da Gama, por conta da situação irregular do atleta vascaíno Gersinho, decisão promulgada pela Conmebol em 31 de agosto de 1985, com o placar não tendo sofrido alteração.

 Dados históricos 

 O Fluminense nunca enfrentou times peruanos pela Copa Libertadores, mas enfrentou o peruano Atlético de Sullana pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2009 (2 a 2 e 4 a 1), de modo que o país sul americano contra o qual o Flu disputou partidas por competições oficiais da Conmebol mais tardiamente foi a Bolívia, o que ocorreu na disputa da Copa Sul-Americana de 2018, quando o Tricolor venceu o Nacional Potosí por 3 a 0 em 11 de abril de 2018 no Maracanã, sendo a partida de volta disputada em Potosí, cidade com a maior altitude na qual o Fluminense jogou em sua História (4.070 metros), perdendo por 2 a 0 e alcançando a classificação para a fase posterior.
 Contra times bolivianos o Fluminense disputou anteriormente ainda três partidas amistosas, todas na Bolívia, com 1 vitória e 2 empates.
 Contra times peruanos o Fluminense disputou dezessete partidas antes de enfrentar um time boliviano por competições da Conmebol, a grande maioria delas amistosas e no Peru, com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.
  O  é o único clube citado entre os 12 maiores clubes do Brasil contra o qual o Fluminense jamais disputou uma partida oficial válida por competição da CONMEBOL.

  Finais disputadas 

  Maiores públicos 

 Aonde não consta informações sobre públicos pagantes e presentes, a referência é aos pagantes, acima de 35.000 presentes, jogos no Rio de Janeiro.

 Fluminense 3–1 LDU , 86.027, Copa Libertadores, 2 de julho de 2008, Maracanã (78.918 pagantes).
 Fluminense 3–1 Boca Juniors , 84.632, Copa Libertadores, 4 de junho de 2008, Maracanã (78.856 pagantes).
 Fluminense 3–1 São Paulo , 72.910, Copa Libertadores, 21 de maio de 2008, Maracanã (68.191 pagantes).
 Fluminense 3–0 LDU , 69.565, Copa Sul-Americana, 2 de dezembro de 2009, Maracanã  (65.822 pagantes).
 Fluminense 1–1 Corinthians , 57.703, Copa Sul-Americana, 29 de agosto de 2019, Maracanã (53.237 pagantes).
 Fluminense 1–0 LDU , 45.977, Copa Sul-Americana, 14 de setembro de 2017, Maracanã  (42.270 pagantes).
 Fluminense 1–3 Palmeiras , 42.705, Copa Libertadores, 10 de março de 1971, Maracanã.
 Fluminense 2–1 Cerro Porteño , 41.816, Copa Sul-Americana, 18 de novembro de 2009, Maracanã (39.397 pagantes).
 Fluminense 4–1 Deportivo Galícia , 41.092, Copa Libertadores, 28 de fevereiro de 1971, Maracanã.
 Flamengo  3–3 Fluminense, 41.087, Copa Sul-Americana, 1 de novembro de 2017, Maracanã (34.695 pagantes). (*)
 Fluminense 2–0 Deportivo Cuenca , 39.157, Copa Sul-Americana, 4 de outubro de 2018, Maracanã (36.902 pagantes).
 Fluminense 0–2 Atlético-PR , 37 208, Copa Sul-Americana, 28 de novembro de 2018, Maracanã (35 451 pagantes).
 Fluminense 2–0 Liverpool , 37.145, Copa Sul-Americana, 5 de abril de 2017, Maracanã (34.017 pagantes).
 Fluminense 2–0 Libertad , 36.720, Copa Libertadores, 2 de abril de 2008, Maracanã (33.551 pagantes).
 Fluminense 3–3 Vasco da Gama , 36.387, Copa Libertadores, 23 de julho de 1985, Maracanã.
 Fluminense 1–1 Boca Juniors , 36.276, Copa Libertadores, 23 de maio de 2012, Engenhão (31.280 pagantes).
 Fluminense 0–2 Boca Juniors , 36.263, Copa Libertadores, 11 de abril de 2012, Engenhão (31.686 pagantes).
 Fluminense 6–0 Arsenal de Sarandí , 35.436, Copa Libertadores, 5 de março de 2008, Maracanã (32.614 pagantes).
 Fluminense 3–1 Peñarol , 35.071, Copa Sul-Americana, 30 de julho de 2019, Maracanã (31.820 pagantes).
 (*) Mando de campo do adversário.

  Maiores goleadas 

 Deportivo Itália  0–6 Fluminense, Copa Libertadores, 17 de fevereiro de 1971, Olímpico de Caracas.
 Fluminense 6–0 Arsenal de Sarandí , Copa Libertadores, 5 de março de 2008, Maracanã.
 Fluminense 4–0 Universidad Católica do Equador , Copa Sul-Americana, 29 de junho de 2017, Maracanã.
 Fluminense 4–1 Deportivo Galicia , Copa Libertadores, 28 de fevereiro de 1971, Maracanã.
 Fluminense 4–1 Alianza Atlético , Copa Sul-Americana, 1 de outubro de 2009, Maracanã.
 Fluminense 4–1 Atlético Nacional , Copa Sul-Americana, 23 de maio de 2019, Maracanã.

  Maiores artilheiros 

 Fred: 20.
 Thiago Neves: 7.
 Conca e Washington: 6.
 Gum e Rafael Moura: 5.

  Jogadores que mais atuaram 

 Fred: 36.
 Gum: 35.
 Dario Conca: 33
 Thiago Neves: 28.
 Diguinho: 27.
 Diego Cavalieri: 25.
 Carlinhos: 23.
 Bruno: 22.

  Técnicos que mais atuaram 

 Abel Braga: 36.
 Renato Gaúcho: 16.
 Roger Machado: 10.
 Cuca e Marcelo Oliveira: 8.

  Estádios 
 Jogos no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora (MG), com o mando de campo, e em quatro partidas no Rio de Janeiro com o mando de campo de outros clubes cariocas.

 Maracanã: 43 (23V -14E -6D).
 Engenhão: 12 (5V -5E -2D).
 São Januário: 6 (5V -1E -0D).
 Laranjeiras: 2 (1V - 1E -0D).
 Mario Helênio: 1 (1V -0E -0D).
 Totais : 66 (35V -23E -8D).

 Nota: O Fluminense ficou invicto por 29 jogos (20 vitórias e 9 empates, 57 gols a favor e 19 contra) com o mando de campo em competições da CONMEBOL, entre 27 de agosto de 1985 e 14 de março de 2012, o que inclui a vitória tricolor por 2 a 1 contra o Atlético Mineiro no Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora, (MG), partida na qual o Tricolor foi o mandante, disputada em 9 de agosto de 1992 pela Copa Conmebol. No Estádio do Maracanã estava invicto desde 5 de agosto de 1985, com 15 vitórias e 10 empates, até a derrota por 1 a 0 contra o Flamengo em 25 de outubro de 2017, continuando invicto contra adversários estrangeiros.

Bibliografia 

 Libertadores 2008 - O Ano em que a Magia Tricolor Encantou o Mundo, por João Marcelo Garcez, Editora KG&B (2009).

Ligações externas 
 Site deprimeira.com - O Fluminense na Libertadores 1971-2011.
 Site globoesporte.globo.com - Copa Libertadores 2011.

Ver também

 Copa Rio de 1952.

Conmebol
Fluminense
Fluminense na Copa Libertadores da América
Fluminense Football Club